Стырковцы () — село в Лопатинской поселковой общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 171 человек. Занимает площадь 0,57 км². Почтовый индекс — 80232. Телефонный код — 3255.

Ссылки 
 Стырковцы на сайте Верховной рады Украины